Чемпионат России по футболу 2001 года — 10-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. Турнир проводился с 10 марта по 8 ноября 2001 года. Чемпионом стал «Спартак» (Москва), чемпион среди дублирующих составов «Ротор» (Волгоград).

Команды ‒ участницы

Составы команд

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Календарь игр

Бомбардиры

Список «33 лучших» 
Вратари
 1. Руслан Нигматуллин («Локомотив» М); 2.  Сергей Перхун (ЦСКА) (посмертно); 3.  Максим Левицкий («Спартак»).

Защитники
 Правые: 1. Геннадий Нижегородов («Локомотив» М); 2. Дмитрий Сенников («Локомотив» М); 3. Владимир Кураев («Сатурн»).
 Центральные: 1. Игорь Чугайнов «Локомотив» М); 2.  Игор Митрески («Спартак»); 3. Евгений Бушманов («Крылья Советов»).
 Левые: 1. Юрий Ковтун («Спартак»); 2.  Джейкоб Лекхето («Локомотив» М); 3. Валерий Цветков («Зенит»).
 Передние: 1. Сергей Игнашевич («Локомотив» М); 2. Алексей Катульский («Зенит»); 3.  Дмитрий Парфёнов («Спартак»).

Полузащитники
 Правые: 1. Ролан Гусев («Динамо» М); 2. Андрей Аршавин («Зенит»); 3. Андрей Коновалов («Крылья Советов»).
 Центральные: 1. Марат Измайлов («Локомотив» М); 2. Дмитрий Лоськов («Локомотив» М); 3. Александр Горшков («Зенит»).
 Левые: 1. Андрей Каряка («Крылья Советов»); 2.  Александр Спивак («Зенит»); 3.  Руслан Агаларов («Анжи»).
 Под нападающими: 1. Егор Титов («Спартак»); 2. Валерий Есипов («Ротор»); 3. Андрей Тихонов («Крылья Советов»).

Нападающие
 Правые: 1. Владимир Бесчастных («Спартак»); 2. Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» М); 3.  Джеймс Обиора («Локомотив» М).
 Левые: 1. Сергей Семак (ЦСКА); 2. Руслан Пименов («Локомотив» М); 3. Александр Кержаков («Зенит»).

Призы

Турнир дублёров

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте rsssf.com
 Статистика чемпионата на сайте WildStat.ru

Чемпионат России по футболу 2001